Lars Peter Hansen (ur. 1952) – amerykański ekonomista
 Lars Hansen (ur. 1954) – kanadyjski koszykarz pochodzenia duńskiego
 Lars Bo Hansen (ur. 1968) – duński szachista
 Lars Hansen (ur. 1987) – duński żużlowiec